Le pacte avec le Diable est un thème récurrent des réflexions humaines et de la littérature, en particulier romantique, fantastique et gothique.

 Pacte avec le Diable (Patto col diavolo), un film italien de Luigi Chiarini, sorti en 1950 ; 
 Pacte avec le Diable (The Witches), un film britannique de Cyril Frankel, sorti en 1966 ; 
 Pacte avec le Diable (Dorian), un film fantastique britannico-canadien d'Allan A. Goldstein, sorti directement en vidéo en 2004 ;
 Pacte avec le diable, un roman de la série SAS créée par Gérard de Villiers, publié en 2003.